Sezon NHL 1986/1987 – 70 sezon gry National Hockey League. Edmonton Oilers zajęli pierwsze miejsce w dywizji Smythe i zdobyli Puchar Stanleya w finale wygranym 4 do 3 przeciwko Philadelphia Flyers.

Wyniki 

Note: GP = Liczba rozegranych meczów, W = Liczba wygranych meczów, L = Liczba przegranych meczów, T = Liczba remisów w meczach, Pts = Liczba punktów, GF = Liczba strzelonych bramek, GA = Liczba bramek straconychUwaga: Drużyny zakwalifikowane do fazy play-off zostały zapisane pogrubionną czcionką.

Bibliografia 

hockey reference (ang.)

Sezony NHL
1987 w hokeju na lodzie
1986 w hokeju na lodzie